Чемпионат Франции по международным шашкам  среди мужчин 2013 года прошёл 10—18 августа в Riom по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменов.

Чемпионом Франции в 12 раз стал Арно Кордье. Второе место у Оскара Лоньона, на третьем месте Кевин Махтелинк.

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте Федерации шашек Франции

Спорт во Франции в 2013 году
2013 год в шашках
Спортивные соревнования во Франции
Август 2013 года